L'appellation département du Pô peut recouvrer :
L'ancien département français du Pô en Italie durant le Premier Empire ;
L'actuel département du Pô au Burkina Faso.